Frankton může odkazovat k:

 Frankton (Indiana) – město ve Spojených státech amerických ve státe Indiana
 Frankton (Otago) – novozélandské sídlo v regionu Otago
 Frankton (Waikato) – předměstí města Hamilton v novozélandském regionu Waikato
 Frankton (Warwickshire) – město v Anglii v hrabství Warwickshire

Externí odkazy